Ventosa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ventosa (ort i Italien), Lazio, Provincia di Latina,

Portugal 

 Ventosa (ort i Portugal, Lissabon, Alenquer, lat 39,13, long -9,08), 
 Ventosa (freguesia i Portugal, Braga), Vieira do Minho, 
 Ventosa (freguesia i Portugal, Lissabon, Alenquer, lat 39,12, long -9,09), 
 Ventosa (freguesia i Portugal, Lissabon, Torres Vedras), 
 Ventosa (freguesia i Portugal, Viseu), Vouzela,

Spanien 

 Ventosa (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Ventosa (kommun i Spanien, La Rioja, Provincia de La Rioja, lat 42,40, long -2,63), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar